Славское — название населённых пунктов:

Россия 
 Славское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.

Украина 
 Славское — посёлок в Сколевском районе Львовской области.

См. также 
Славское городское поселение